Воображаемые географии () — понятие, введённое Эдвардом Саидом, главным образом в его книге Ориентализм, означающее специфическое социальное восприятие пространства, порождённое текстами, изображениями и дискурсами. Термин воображаемые означает не «фиктивные» или «вымышленные», но «воспринимаемые» и осмыслен в рамках социального конструкционизма наряду с «Воображаемыми сообществами» Бенедикта Андерсона. В «Ориентализме» Саид утверждает, что восприятие «Востока» как открытой, девственной территории, не способной к самостоятельному управлению порождено западной культурой под влиянием академического востоковедения, отчётов путешественников и колониализма.

Литература 
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций . М.: АСТ, 2003. ISBN 5-17-007923-0.
 Gregory, Derek, 2004, The Colonial Present, Blackwell
 Ó'Tuathail, Gearoid, 1996, Critical Geopolitcs:The Writing of Global Space, Routledge
 Said, Edward, [1978]1995, Orientalism, Penguin Books

Культурная география
Постколониализм